Ribnik – rzeka w Bułgarii
 Ribnik – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Ribnik – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej
 Ribnik – wieś w Serbii, okręgu pomorawskim

Zobacz też 
 Gmina Ribnik
 Rybnik